Улуро Адо (Гаври́л Никола́евич Кури́лов) — юкагирский поэт, прозаик, публицист, драматург, переводчик и педагог. Учёный-лингвист и этнограф, доктор филологических наук, профессор.

Биография 
Родился 30 апреля 1938 года в Олеринской тундре Нижнеколымского улуса Якутской АССР.

Окончил Ленинградский педагогический институт имени Герцена (1962), аспирантуру Института языка, литературы и истории (ныне Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН). Тема диссертации — «Сложные имена существительные в юкагирском языке».

С 1968 года — научный сотрудник Института языка, литературы и истории Якутского филиала Сибирского отделения АН СССР.

В настоящее время — главный научный сотрудник Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН.

Брат художника Николая Курилова и писателя и художника Семёна Курилова.

Творчество 
Первые стихи начал писать в 1961 году. Первые произведения были напечатаны в 1962 году на страницах республиканских печатных изданий. Выпущено около 20 книг на юкагирском, русском, якутском, эстонском языках.

Библиография 
 Сборник стихов и рассказов «Юкагирские костры», (Якутское книжное издательство, 1965) Первое издание на юкагирском языке (Улуро Адо, Курилов С. Н. Юкагирские костры. Стихи и рассказы. — Якутск, Якуткнигоиздат. 1965. — 71 стр.).
 Рассказы Юко. — М.: Детская литература, 1973. — 32 стр. — 2-е изд. — М., 1983. 
 Растопленные снега. — М., Современник. 1975. — 79 стр.
 Пока дремлют олени. — М., Советская Россия. 1973. — 111 стр.
 Наш друг Чага. Пьеса для театров кукол в 2-х д. — Якутск, 1984. — 20 стр.
 Сборник стихов «Милая Лабунмэдэну». — Якутск, 1992. — 62 стр. 
 Весть из тундры: стихи. — Якутск, Бичик, 2006. — 79 стр.
 Поэма-монолог «Гул полярного сияния» (Гул полярного сияния: поэма. На юкагирском и русском языках. Дьокуускай (Якутск), Бичик. 2009. — 86 стр.).
 Поэма «Идилвей».
 Поэма «Нунни».
 IV том серии «Памятники фольклора народов Севера и Дальнего Востока» под названием «Фольклор юкагиров» (М.; Новосибирск: Наука, 2005).
 Автор либретто к юкагирскому балету «Амо и его друзья» Марии Сайдыкуловой.

Список научных работ 
 «Сложные имена существительные в юкагирском языке». — Л., Наука, 1977. — 120 стр. (то же: дисс. к. филол. н. — Л., 1969).
 «Правила орфографии в юкагирском языке» (Якутск, 1987).
 «Именное аффиксальное образование имен существительных» (Якутск, 1980).
 «Юкагирско-русский словарь» (Якутск, 1990).
 академический «Юкагирско-русский словарь» (Новосибирск: Наука, 2003).
 Лексикология современного юкагирского языка: Развитие лексики и роль якутского языка в заимствованиях. Дисс. … д. филол. н. — Якутск, 2000.
 «Лексикология современного юкагирского языка» (Новосибирск: Наука, 2003. — 284 стр.).
 Учебник для старших классов и ВУЗов «Современный юкагирский язык» (2007).

Звания и награды 
 заслуженный работник культуры ЯАССР;
 академик Академии Духовности Республики Саха;
 доктор филологических наук;
 заслуженный деятель науки Республики Саха;
 лауреат премии им. Тэкки Одулока;
 медаль академика Н. В. Черского «За выдающийся вклад в науку»;
 медаль «За полезные обществу научные труды»;
 золотой знак г. Якутска.

Примечания

Литература 
 Поэт и учёный Гавриил Николаевич Курилов — Улуро Адо (Биобиблиографический указатель). / Сост. М. Е. Яковлева. — Якутск, 1992. — 23 стр.

Ссылки 
 
 

Юкагирские поэты
Юкагирские писатели
Юкагирские драматурги
Писатели Якутии
Поэты России
Драматурги России
Лингвисты России
Члены Союза писателей СССР
Педагоги России
Этнографы России
Доктора филологических наук
Юкагироведы
Выпускники Российского государственного педагогического университета
Заслуженные работники культуры Якутской АССР
Заслуженные деятели науки Республики Саха (Якутия)